Мисливські тварини — це представники фауни, які є об'єктами полювання. У статті наведено кількість мисливських тварин за видами, що зареєстровані на території України, згідно з офіційною статистикою Держстату України. Статистика наведена станом на 2018 рік без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Копитні

Хутрові

Пернаті

Посилання 
 Кількість мисливських тварин та їх добування за видами у 2018 році

Мисливство
м